Felix Plaut – psichiatra tedesco
 Lukas Plaut – astronomo olandese
 1986 Plaut – asteroide della fascia principale